Horn anvendes i flere sammenhænge:

I dyreriget 
 Horn (anatomi) – en udvækst på et dyrs hoved.
 Drikkehorn - et horn fra eksempelvis en okse til at drikke af
 Horn (materiale) – det stof, (keratin), som fx kohorn er lavet af.

Geografi 
 Horn (geografi) – en betegnelse for et "fremspringende" landområde, f.eks.
 Afrikas Horn.
 Kap Horn – Sydamerikas sydligste spids.
 Horn (Tvilum Sogn) – en landsby
 Horn (Island) – en by på Island
 Horn (Schweiz) – en schweizisk by ved Bodensøen
 Horn (Brønnøy) -
 Horn (Hamborg) -
 Horn (Hunsrück) -
 Horn (Kinda kommun) -
 Horn (Limburg) -
 Horn (Niederösterreich) -
 Horn (Östergötland) -
 Horn (fjeld) - et 591 m højt fjeld på den færøske ø Eysturoy

Lyd og Musik 
 Horn (musikinstrument)
 Signalhorn
 Jagthorn
 Valdhorn
 Lur (horn)
 Gjallarhornet – fra nordisk mytologi.
 Horn (apparat) til signalgivning på motorkøretøjer og skibe. I gamle dage udformet som båthorn på biler.

Navne 
 Horn (efternavn)
 Horn (adelsslægt) – en svensk adelsslægt

Medier og underholdning 
 Horn (film) – en dansk dokumentarfilm fra 1986
 Horn (band) – et norsk band

Andet 
 Horn (brød) – et stykke morgenbrød, som har navn efter faconen
 Horn bruges om den fremspringende del på en ambolt.